Геннадий Орбу:

 Орбу, Геннадий Григорьевич (1970) — украинский футболист.
 Орбу, Геннадий (молдавский футболист) (1982) — молдавский футболист.